Plater, polskie nazwisko, na początku lat 90. XX wieku Polskę zamieszkiwało 12 osób o tym nazwisku, 18 Broël-Plater, a także 29 Plater-Zyberk.

Osoby 
 Konstanty Ludwik Plater (1722 –1778)
 Józef Konstanty Plater (1758-1840) – marszałek telszewski,
 Kazimierz Konstanty Plater (1749-1807) – podkanclerzy litewski, kasztelan trocki, starosta inflancki i dyneburski,
 Stanisław Plater (1784-1851) – polski historyk, geograf, pionier statystyki oraz encyklopedysta,
 Ludwik August Plater (1775–1846) – senator-kasztelan Królestwa Kongresowego, powstaniec kościuszkowski i listopadowy, działacz leśnictwa,
 Ludwik Kazimierz Plater (1844–1909) – polski ziemianin i przemysłowiec,
 Emilia Plater – żołnierz powstania listopadowego (zobacz też: Platerówki),
 Lucjan Plater – spiskowiec, oficer powstania listopadowego, działacz emigracyjny; jeden z pierwszych polskich osadników w Australii

Pozostałe nazwiska wymieniono w artykule:
 Plater (herb szlachecki) – polski herb szlachecki
 plater – przedmiot platerowany
 plater –  urządzenie współpracujące z projektorami filmowymi, służące do magazynowania taśmy.

Zobacz też 
 Prywatna Żeńska Szkoła im. hrabiny Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie
 II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
 Platerówka
 plateresco

Przypisy 

Polskie nazwiska